Carla Stampacchia – politica italiana
 Guido Stampacchia – matematico italiano
 Vito Mario Stampacchia – politico italiano